Sepetys oder Šepetys ist der Familienname folgender Personen:

 Lionginas Šepetys (1927–2017), sowjetlitauischer Politiker
 Ruta Sepetys (* 1967), US-amerikanische Autorin